Линглонг Суперлига Србије у сезони 2020/21. је петнаесто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије и представља први степен фудбалских такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије.

Ове сезоне су клубови који су се такмичили у Суперлиги Србије имали обавезу да сваку утакмицу почну са најмање два домаћа играча који су рођени дана 1. јануара 1999. године или касније. Домаћим играчем сматрао се фудбалер који има држављанство Републике Србије. Обавеза играња са најмање два играча наведеног узраста важила је током целог првог полувремена сваке утакмице.

Систем такмичења 
Лига ове сезоне броји двадесет клубова и игра се у 38 кола по двоструком бод систему (сваки клуб игра са сваким по два пута — једном на домаћем и једном на гостујућем терену). 

Првак Суперлиге представљаће Србију у наредној сезони УЕФА Лиге шампиона. Другопласирани и трећепласирани клуб Суперлиге представљаће Србију у наредној сезони УЕФА Лиге конференција. Четвртопласирани клуб Суперлиге представљаће Србију у наредној сезони УЕФА Лиге конференција Европе само у случају да је неки од три најбоље пласирана клуба на суперлигашкој табели уједно и победник Купа Србије 2020/21.

У нижем рангу, Првој лиги Србије, наредне сезоне такмичиће се клубови који на коначној табели овосезонске Суперлиге Србије буду пласирани од петнаестог до двадесетог места. У наредној сезони Суперлиге Србије такмичиће се два најбоље пласирана клуба Прве лиге Србије 2020/21. која добију лиценцу за учешће у највишем рангу. Суперлига Србије ће у сезони 2021/22. поново бројати шеснаест клубова.

Промене у саставу лиге

Састав Линглонг Суперлиге Србије у сезони 2020/21. 

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:lightgrey;width:15em" | Клуб
! style="background:lightgrey;width:15em" | Насеље 
! style="background:lightgrey;width:15em" | Тренер
|-
| ОФК Бачка
|Бачка Паланка
|Дејан Рађеновић / Горан Милојевић / Ненад Ванић / Милан Куљић / Стево Кнежевић 
|-
|  Вождовац
| Београд 
| Јован Дамјановић / Предраг Роган
|-
| Војводина
| Нови Сад
| Ненад Лалатовић
|-
|-
| Златибор
|Чајетина
| Предраг Ристановић / Зоран Његуш / Љубомир Ристовски /  Предраг Ристановић 
|-
| Инђија  
| Инђија
| Братислав Живковић / Дејан Челар / Горан Милојевић  
|-
| Јавор Матис
| Ивањица
| Игор Бонџулић
|-
| Мачва
| Шабац
| Драган Аничић / Славиша Јелић
|-
| Металац Горњи Милановац
|Горњи Милановац
| Жарко Лазетић 
|-
| Младост| Лучани
| Горан Станић / Ненад Миловановић 
|-
| Напредак| Крушевац 
| Драган Ивановић / Иван Бабић (привремено решење) / Горан Стевановић / Милан Ђуричић
|-
| Нови Пазар|Нови Пазар
| Кенан Колашинац / Радослав Батак / Давор Бербер
|-
| Партизан| Београд
| Саво Милошевић / Александар Станојевић
|-
| Пролетер| Нови Сад
| Бранко Жигић
|-
| Рад 
| Београд
| Бранко Мирјачић / Зоран Његуш / Милан Милановић
|-
| Радник| Сурдулица
| Симо Крунић / Славољуб Ђорђевић
|-
| Раднички Ниш| Ниш
| Радослав Батак / Милан Ђуричић / Владимир Гаћиновић / Александар Станковић
|-
| Спартак Ждрепчева крв| Суботица
| Владимир Гаћиновић / Владимир Буач
|-
| ТСЦ| Бачка Топола
| Золтан Сабо / Младен Крстајић 
|-
| Црвена звезда| Београд
| Дејан Станковић
|-
| Чукарички| Београд
| Александар Веселиновић / Душан Ђорђевић 
|-
|}

 Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

 

 Резултати по колима 

 Легенда: Дерби мечеви

 Табела и статистика 

 Легенда: 

 Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) Легенда:'''
 
 

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Играчи кола

Резултати клубова Суперлиге Србије у европским такмичењима 2020/21. 

У овој сезони 4 клуба учествују у квалификацијама за европска такмичења:
 Црвена звезда у квалификацијама за Лигу шампиона од првог кола као првак Суперлиге Србије;
 Војводина у квалификацијама за Лигу Европе од другог кола од као освајач Купа Србије;
 Партизан у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола од као другопласирани тим Суперлиге Србије;
 ТСЦ у квалификацијама за Лигу Европе од првог кола од као четвртопласирани тим Суперлиге Србије;

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт — superliga.rs
 Суперлига Србије на сајту -{srbijasport.net}-

Сезоне Суперлиге Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2020/21.